Le mot « critique » prend un sens différent selon qu'il est employé comme nom masculin, comme nom féminin au singulier, comme nom féminin au pluriel ou comme adjectif, et aussi selon le .

Sciences et techniques 
D'une manière générale, un phénomène ou un état critique caractérise la limite entre deux situations ou deux comportements fondamentalement différents.

Mathématiques 
 Le point critique d'une fonction de plusieurs variables est un point où son gradient s'annule.

Physique 
 Le point critique d’un corps pur est le point du diagramme température-pression où s'arrête la courbe d'équilibre liquide-gaz.
 La température critique et la pression critique sont la température et la pression du point critique.
 Le volume critique est le volume molaire du corps pur au point critique.
 L'opalescence critique est un phénomène optique qui apparaît dans un fluide quand sa température et sa pression sont proches des valeurs critiques. Par abus de langage on parle parfois d'état critique pour un fluide dans ces conditions.
 La masse critique d'un matériau fissile est la masse nécessaire au déclenchement d'une réaction en chaîne.

Sciences humaines et sociales 
 En philosophie moderne, une critique est une enquête systématique sur les conditions et conséquences d'un concept, une théorie, une discipline ou une approche, et une tentative de comprendre ses limites et sa validité.
 L'esprit critique est la disposition d'une personne à examiner attentivement une donnée avant d'en établir la validité.
 La pensée critique est un concept développé en philosophie et en pédagogie pour désigner l'usage juste de la raison.
 La méthode hypercritique est une méthode d'argumentation consistant en la critique systématique ou excessivement minutieuse des moindres détails d'une affirmation ou de ses sources. Elle se distingue de la pensée critique qui est une utilisation de la raison ayant pour finalité d'affiner et de préciser les affirmations sans chercher par principe à les discréditer.
 La théorie critique regroupe l'examen et la critique de la société et de la littérature à partir des connaissances développées par les sciences humaines et sociales.
 Un ami critique, personne capable de critiquer son ami(e) avec bienveillance.

Culture et société 
 Dans la langue courante, une critique peut désigner :
 une analyse critique, avec le même sens qu'en philosophie mais se réduisant souvent à un exposé des qualités et des défauts (en principe une instruction à charge et à décharge) ;
 un exposé des défauts, notamment quand le mot est employé au pluriel.

Édition 
 La Critique est une revue fondée en 1895 par Georges Bans.
 Critique est une revue fondée en 1946 par Georges Bataille.
 Esprit critique est une revue de sociologie dirigée par Georges Bertin.

Occupation professionnelle 
 Un critique est une personne qui rédige la critique d'une œuvre (le plus souvent une œuvre de l'esprit) :
 un critique d'art, écrivant sur l'art ;
 un critique de cinéma sur les films ;
 un critique de télévision sur les émissions télévisées ;
 un critique dramatique sur le théâtre ;
 un critique gastronomique sur la gastronomie ;
 un critique de vin sur les vins ;
 un critique littéraire sur la littérature ;
 un critique musical sur la musique.
 « La critique » peut désigner l'ensemble des critiques (au sens précédent) dans un domaine donné.
 La réception critique est l'appréciation publique (par la critique au sens précédent) d'un document littéraire ou artistique au moment de sa publication.

Sécurité publique 
 Un système critique est un système dont une panne peut avoir des conséquences dramatiques pour la population ou pour l'environnement.
 Un logiciel critique est un logiciel dont le mauvais fonctionnement aurait un impact important sur la sécurité ou la vie des personnes, des entreprises ou des biens.

Voir aussi 
 
 Autres pages dont le titre contient critique